Финальный раунд XXXI чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 23 августа по 8 сентября 2019 года в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Впервые европейское первенство проводилось в четырёх странах с участием 24 национальных сборных. Титул чемпионок Европы защитила сборная Сербии, победившая в финальном матче в Анкаре сборную Турции. Самым ценным игроком турнира была признана диагональная сербской команды Тияна Бошкович.

Квалификация

Финальный раунд

Арены 
Матчи финального раунда чемпионата Европы прошли в четырёх городах четырёх стран. «Анкара Арена», «Атлас Арена» в Лодзи, Спортивная арена имени Ласло Паппа в Будапеште и зимний стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе принимали матчи одной из групп предварительного этапа и по две игры 1/8 финала. Четвертьфинальные поединки сыграны в Анкаре и Лодзи, полуфиналы, матч за 3-е место и финал состоялись в Анкаре.

Предварительный этап 
По результатам жеребьёвки, которая состоялась 23 января в Стамбуле, 24 команды распределены по 4 группам. На предварительном этапе команды сыграли в группах в один круг, по 4 команды из каждой группы вышли в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Тияна Бошкович.

Призёры

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола 

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2019